Glanzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Glanzmann (1907–1988), rumänischer Fußballspieler
 Christian Glanzmann (* 1975), Schweizer Musiker
 Eduard Glanzmann (1887–1959), Schweizer Kinderarzt (Glanzmann-Thrombasthenie)
 Elisabeth Glanzmann (* 1966), Schweizer Skilangläuferin
 Fredy Glanzmann (* 1963), Schweizer Nordischer Kombinierer
 Ida Glanzmann-Hunkeler (* 1958), Schweizer Politikerin
 Patrick Glanzmann (* 1969), Schweizer Eishockeyspieler
 Roderich Glanzmann (1904–1988), deutscher Richter

Siehe auch:
 Glanzmann-Thrombasthenie